El Dodge Charger Daytona es un automóvil estadounidense de la marca Dodge. Se produjeron tres vehículos separados con el mismo nombre, los cuales fueron modificados  Dodge Charger s. El nombre proviene de Daytona Beach, Florida, que fue uno de los primeros centros de las carreras de autos y aún alberga las Daytona 500, uno de los principales eventos de NASCAR. El primer uso del nombre Daytona en un automóvil fue en una versión del Studebaker Lark. El Daytona fue el modelo de rendimiento del compacto Lark y se produjo entre 1969 y 1970. El Dodge Charger fue creado para vencer a la competencia en NASCAR, Americas Premier Racing Series.

1969 

Con el fracaso de carreras de la edición limitada anterior de 1968  Dodge Charger 500 en NASCAR y la superestrella de Plymouth Richard Petty dejándolos por Ford, Se creó el Dodge Charger Daytona de 1969. Estaba destinado a ser una versión de edición limitada de alto rendimiento del  Dodge Charger producido en el verano de 1969 con el único propósito de ganar carreras de NASCAR de alto perfil. Ganó su primera carrera, la inaugural  Talladega 500, en el otoño, aunque los principales nombres habían abandonado la pista el sábado en un boicot a la carrera. Buddy Baker, en el No. 88 Chrysler Engineering Dodge Charger Daytona, fue el primer piloto en la historia de NASCAR en romper la marca de , el 24 de marzo de 1970 , en Talladega. El Dodge Daytona 1969 ganó dos carreras en 1969 y otras cuatro en 1970 para un total de seis. Su sucesor, el 1970 Plymouth Superbird, ganó ocho carreras, todas en 1970. Dodge Daytonas también ganó en los circuitos de carreras de la USAC y ARCA. Establecieron numerosos récords en carreras y poles.

Uno de los dos famosos  aero-cars, el Dodge Daytona había presentado modificaciones especiales en la carrocería que incluían un ala estabilizadora  en la cubierta trasera, un "cono de nariz" de chapa especial que reemplazó al tradicional frente vertical  parrilla, una luz de fondo trasera empotrada (área de la ventana trasera), una 'tapa de ventana' para cubrir el cargador original ventana trasera empotrada, frente específico  guardabarros y  capó que se inspiraron en el próximo Cargador de 1970, acero inoxidable A -  pilar cubiertas y tomas de refrigeración montadas en el guardabarros. El Daytona se construyó según las especificaciones de equipamiento R / T del Charger de 1969, lo que significa que tenía una configuración de  suspensión y freno de servicio pesado y estaba equipada con un   motor Magnum como estándar. De especial interés para los coleccionistas es el   Hemi motor V8, que solo llevaban 70 de los 503 Daytonas. Tenía un primo corporativo en el 1970 Plymouth Superbird de "sólo un año" y con la ayuda de los ingenieros de misiles de Chrysler, nació el Charger Daytona.

Los "Guerreros alados", como se los conocía cariñosamente,  no compitieron por mucho tiempo en la serie de la Copa más importante de NASCAR. En la próxima temporada de NASCAR, los ejecutivos prohibieron las especificaciones aerodinámicas en los autos con motores de más de 305 pulgadas cúbicas (es decir, el mismo límite de cinco litros impuesto por la SCCA para Trans-Am e internacionalmente por la FIA para los autos deportivos del Grupo 5). Debido a su velocidad y desempeño excepcionales, NASCAR posteriormente cambió el libro de reglas, prohibiendo efectivamente los cuatro Aero Cars de Dodge, Ford, Mercury y Plymouth de la competencia a fines de 1970. Ver también Plymouth Superbird, [ [Ford Torino Talladega]] y Mercury Cyclone Spoiler II para obtener información adicional sobre los autos aeronáuticos. Las 500 Millas de Daytona de 1970 solo tenían un auto con alas, el # 71 llamado "mini motor".

El Dodge Daytona es ahora un objeto de colección muy valioso, con Daytonas con motor de 440 que llegan al territorio de las seis cifras y 426 autos con motor hemimotor que superan la marca de $ 900,000.00.  El "Super Charger IV EL" , que parecía un prototipo de roadster derivado del Charger Daytona sin el techo y  spoiler, se ve como un proxeneta-móvil en la película de 1974 "Truck Turner" . El auto era en realidad un auto de exhibición Charger, con una parte delantera de un Daytona montada en él. Nota al pie: Estos 503 autos eran en realidad Charger 500 cuando salieron de la línea de ensamblaje. Dodge los envió a un fabricante externo (no empleados de Dodge), quien los transformó montando el alerón, los soportes en el maletero y el cono frontal.

1975–1977 
Para 1975–77, el nombre de Daytona volvió en el Charger, que en ese momento era un nuevo Chrysler Cordoba. El paquete Daytona de esta era era un paquete de apariencia de rayas y calcomanías de 2 tonos. Un 400 c.i. Se podía pedir un motor de bloque grande ya que el 318 era estándar. Además, algunos modelos (muy pocos) estaban equipados con un tacómetro. Todos los Daytonas venían con suspensión de servicio pesado con barra de torsión. Y para competir contra los cordobeses, podrían encargarse con citas de lujo.
Aunque este automóvil fue un producto de la época, este fue el primer Daytona verdadero producido en la línea de ensamblaje. Los autos alados fueron en realidad los Charger 500 enviados a una empresa de fabricación personalizada llamada Creative Industries, para la instalación del ala, los soportes y el cono del morro. Los automóviles de esta época son extremadamente raros ya que su número era muy bajo y los fabricantes de automóviles compraban acero barato en el extranjero. Un buen número de estos coches se desecharon debido a problemas de óxido.
Estos coches, como su predecesor, tardaron en salir de las salas de exposición. No por su apariencia, sino por los autos pesados y devoradores de gasolina de la época. Con el aumento de los precios de la gasolina, Estados Unidos buscaba automóviles más económicos.

2006–2009 

El  Dodge Charger se reintrodujo en 2006 con un paquete  'Dodge Charger Daytona'  de producción limitada que incluía un interior más deportivo, colores exteriores clásicos de alto impacto, un alerón trasero y una barbilla delantera spoiler, un borde de rejilla oscurecido, rayas en el panel del cuarto trasero que dicen "DAYTONA" a cada lado, un vinilo opaco entre las luces traseras en la tapa del maletero y un vinilo negro en el capó con la palabra "HEMI" cortada dos veces. Las insignias Heritage R / T reemplazaron las insignias cromadas del Stock R / T. Una suspensión de alto rendimiento con amortiguadores traseros niveladores de carga también era estándar, así como ruedas únicas. Las llantas de 2006 eran las originales R / T de 18 "con cavidades pintadas en gris carbón y llantas más anchas de perfil inferior. Las llantas de 2007 a 2009 son llantas de 20" cromadas. En 2008, se quitaron las franjas del panel del cuarto trasero y se reemplazaron con una franja estroboscópica en las partes inferiores de las puertas que dice "DAYTONA" hacia el frente de la franja. También se modificó la calcomanía del capó. El Daytona 2006-2008 gana  sobre el Charger R / T estándar a través de un sistema de escape de flujo más libre con un silenciador central de una sola pasada y un filtro de aire estándar de mayor diámetro. dándole 350 hp. El automóvil también tenía un software de gestión del motor único que eliminó el limitador de velocidad R / T de serie. El 2009 cuenta con la nueva distribución variable del árbol de levas HEMI, produciendo . Estos son los primeros Daytona en usar una insignia que enumera el número que se produjo de los números totales de producción.

La versión Stone White es el auto que se suponía que debía ser. Solo al final del ciclo de producción,
Debido a la lentitud de las ventas, los ejecutivos decidieron hacer una edición muy limitada del Daytona. Con el colapso del mercado de la vivienda, la gente estaba perdiendo todo, ya que sus préstamos hipotecarios eran más que sus casas. La economía estaba en el tanque. Pero incluso mientras esto sucedía, Chrysler lanzó este automóvil, y hasta 2017 el lanzamiento fue el más caro.

2013 

El Dodge Charger Daytona 2013 debutó en el Salón Internacional del Automóvil de Los Ángeles 2012 como la reintroducción del legendario Dodge Charger Daytona. Disponible en los niveles de equipamiento Charger R / T y Charger R / T Road & Track, el Dodge Charger Daytona 2013 recuperó el estilo único del paquete histórico Daytona con todo el rendimiento moderno y la tecnología que se ofrece en la línea Charger 2013. Solo se produjeron 3.000 unidades del Daytona en esta serie de producción limitada.

"Con su HEMI V-8 de 370 caballos de fuerza, tracción trasera y diseño icónico, el Dodge Charger 2013 es un muscle car moderno, y el nuevo Dodge Charger Daytona lo lleva a un nuevo nivel al rendir homenaje a lo histórico ' La placa de identificación de Daytona ", dijo Reid Bigland, presidente y director ejecutivo de Dodge Brand. "Comienza con un HEMI legendario bajo los pies y mejoras de estilo interior y exterior únicas en su tipo que combinan perfectamente la herencia, el rendimiento y el valor, comenzando por menos de $ 33,000 MSRP".

Disponible en una paleta de colores única de Daytona Blue, Bright White, Billet Silver, Pitch Black o violeta, el paquete Daytona presentaba una moldura oscura especial que se basaba en el icónico diseño del muscle car del Charger. Satin Black adornaba la parrilla delantera en forma de cruz con la insignia "R / T", el gráfico de vinilo personalizado en el capó, la envoltura del techo, el alerón trasero R / T y el gráfico "DAYTONA" en los paneles de los cuartos traseros. Presentaba rines exclusivos de aluminio pulido de 20 pulgadas y cinco rayos con bolsillos pintados en Gloss Black.

Los modelos también incluían una cubierta de motor 'Daytona Blue', relación de eje trasero de rendimiento 3.06, controlador de motor de alta velocidad, levas de cambio con modo deportivo y dirección y suspensión de alto rendimiento.

El interior del Dodge Charger Daytona en Road & Track presentaba asientos exclusivos de ante y cuero Nappa de color negro con calefacción y ventilación con costuras y ribetes en azul Daytona. De manera similar, el Daytona en el R / T ofreció la misma apariencia en un asiento de tela deportivo personalizado. "DAYTONA" estaba bordado en azul en los respaldos de los asientos delanteros superiores. Un exclusivo borde de aluminio cepillado oscuro rodeaba la pantalla táctil Uconnect de 8.4 pulgadas y los medidores en el panel de instrumentos, así como el borde alrededor de la palanca de cambios y los portavasos en la consola central. Los toques finales incluyeron un juego de pedales brillantes Mopar, un sistema de audio Beats de 552 vatios y 10 bocinas y una insignia especial "DAYTONA" en el panel de instrumentos que mostraba el número de construcción de ese modelo específico de Dodge Charger Daytona.

El precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) era de $ 32,990 para los modelos R / T y de $ 36,495 para los modelos R / T Road & Track Daytona.

2017/2020 

El nuevo Dodge Charger Daytona y Daytona 392 2017 se presentó en agosto de 2016. En el mercado de EE. UU., Donde es más popular, ofrece la opción de un motor V8 de 5.7 litros o 6.4 litros. Sin embargo, en Canadá, el Dodge Charger Daytona solo está disponible con el V8 de 5.7 litros. El Las versiones Daytona y Daytona 392 también incluirán las actualizaciones del Super Track Pack (suspensión deportiva, forros de freno personalizados y llantas Goodyear Eagle F1). El automóvil estará disponible para pedidos a partir de octubre de 2016. A diferencia del Daytona 2013, los vehículos 2017 no están numerados. La consulta del seguro sobre un VIN de Daytona muestra que el vehículo es un "2017 Dodge Charger Scat Pack 392". El Scat Pack es el R / T con el 392 c.i. motor. El Daytona es una opción de paquete en el Scat Pack.

El Daytona 2020 obtiene la versión de 717 hp del motor Hellcat estándar y está limitado a 501 unidades.

Producción

En la cultura popular 
A Daytona apareció en la película de 2013  Fast & Furious 6 , conducida por el personaje Dominic Torretto (Vin Diesel). En la película, se dice que fue un modelo original de 1969 que se había modificado para convertirlo en un supercoche de turismo profesional y que está muy dañado en el clímax de la película. Los vehículos utilizados en la filmación eran en realidad Chargers modelo estándar, modificados para parecerse al Daytona. Para realizar las acrobacias de conducción en la película, los autos fueron equipados con motores de carreras Chevrolet, probablemente el 572 cid.

El Daytona también apareció en la película de 2001 "Joe Dirt", donde es conducido por el personaje principal. El vehículo de la película está deteriorado y dañado, luce solo una luz de trabajo y tiene pintura no coincidente en su carrocería. Joe Dirt lo daña aún más accidentalmente al conducir el automóvil hacia un estacionamiento mientras se baja una barrera, quitando el spoiler del vehículo en el proceso.

Una modelo azul aparece en el video musical del single de 1996 de Spice Girls "Say I'll Be There".

A Daytona aparece en el videojuego de 2009 Left 4 Dead 2. El Daytona, conducido por el ficticio Jimmy Gibbs Jr., es llevado por los supervivientes para conducir a Nueva Orleans. Sin embargo, una autopista bloqueada que se ve al comienzo de Dark Carnival obliga a los sobrevivientes a deshacerse del automóvil.

El Daytona aparece en Grand Theft Auto online, el coche se conoce como el "Gauntlet Classic personalizado" y solo se puede obtener mejorando el Gauntlet Classic en un garaje personalizado.

Referencias

Enlaces externos 
 Allpar Dodge NASCAR Development Extensa historia del desarrollo del Charger Daytona

Muscle cars
Modelos de Dodge